Добросав Крстић се односи на:

 Добросав Крстић, српски фудбалер и репрезентативац Југославије
 Добросав Крстић, знаменити велепоседник и добротвор из Беле Паланке